Erotica () — пятый студийный альбом американской певицы Мадонны, выпущенный 20 октября 1992 года. Erotica является концептуальным альбомом, отражающим взгляд Мадонны о сексе. Налицо стали значительные изменения в музыкальной стилистике: запись не походила на работы, которые певица делала ранее, в 1980-е годы. В звучании присутствуют многочисленные танцевальные и хип-хоп элементы, вокал также претерпел изменения: Мадонна больше шептала, нежели пела.

Мадонна сознательно сделала упор на эпатаже, и промокампания, посвящённая выходу альбома, была весьма провокационной: практически одновременно с альбомом поступила в продажу книга «Секс», с эротическими фотографиями артистки, видео на заглавную композицию было воспринято некоторыми как порнографическое. Мадонна продемонстрировала свою сексуальную раскрепощённость даже на обложке, которую зачастую называют одной из самых сексуальных обложек альбомов в истории музыки. Erotica стал первым альбомом Мадонны, на который был помещён стикер «Parental Advisory».

Несмотря на хорошие продажи, альбом стал первой записью, начиная с дебютного альбома Мадонны, композиции с которой не попали на верхние строки чартов США и Великобритании. Во многих рецензиях альбом воспринимался не самостоятельным продуктом, а лишь дополнением к в книге «Секс» (что связано отчасти с тем, что повествование и в книге и на альбоме идёт от имени Диты, а также используются некоторые идентичные фразы), потому, зачастую, негативные отзывы о книге приводили и к негативной оценке записи. 5 песен с альбома были выпущены отдельными синглами и заняли высокие позиции в чартах различных государств.

История создания 

В 1992 году Мадонна успешно снимается в фильме «Их собственная лига» в роли бейсболистки с говорящим именем Мэй Мордабито. Для картины она записывает песню «This Used to Be My Playground», ставшую № 1 в Billboard Hot 100.
В том же году Мадонна основывает свою собственную компанию, работающую в сфере развлечений — Maverick, совместное предприятие с Time Warner. Сделка предусматривает для певицы рекордные авторские отчисления наравне с Майклом Джексоном.

В 1992 году выходит книга-фотоальбом «Sex». «Sex» содержит иллюстрированные сексуальные фантази альтер эго Мадонны — некой «госпожи Диты», беседующей с психоаналитиком. Книга оформлена в металлическую обложку и выглядит как арт-объект и предполагается как манифест. В прессе устраивают многостраничные похороны карьеры Мадонны, посчитав, что она зашла слишком далеко. «Sex» распродаётся тиражом 1,5 млн экземпляров только в Америке и вызывает шквал негативной реакции в СМИ и напуганном СПИДом обществе. Книга «Sex» затрагивает темы мастурбации, и проводит явную параллель между садомазохизмом и религиозным самобичеванием, а также содержит ироническое отношение к табу. Оскорблёнными оказываются даже меньшинства: лесбиянки считают, что певица насмехается над их движением, изображая одну из них, и назвали её «сексуальной туристкой». Французская журналистка Франсуаза Турнье формулирует отношение либеральной Франции: «Добравшись до сути „Секса“, словно отыскав ядовитый гриб, понимаешь, что той, кого называют „новая малышка Пиаф“, руководит скорее жажда денег, чем жажда секса». «Sex» и бурная реакция на него в обществе стала темой многих научных исследований и считается самой мощной прививкой стремящемуся к вуайеризму обществу от склонной эксгибиционизму знаменитости/музыканта. Книга уже несколько лет является самой разыскиваемой из уже не издающихся. После выхода «Sex» с певицей разорвал 8-месячные отношения бойфренд Vanilla Ice, тогда якобы не ожидавший публикации в книге своих фотографий. Популярный тогда рэпер испугался реакции общественности, хотя в книге нет его обнажённого тела.

Мадонна в основном сотрудничала с Шепом Петтибоном, работая над альбомом. Петтибон впервые начал работать с Мадонной ещё в 1980-е годы, создавая ремиксы на её синглы>. Он также стал соавтором и сопродюсером главного сингла с саундтрека для фильма Дик Трейси, «Vogue», попавший в топ Billboard Hot 100 в 1990 году. Годом позже Петтибон работал над альбомом лучших хитов Мадонны The Immaculate Collection, став сопродюсером песни «Rescue Me» и создавая ремиксы на все песни для компиляции, используя аудио технологию QSound. В 1992 году Мадонна также сотрудничала с ним над песней «This Used to Be My Playground», ставшей саундтреком для фильма «Их собственная лига», которая была записана во время работы над Erotica. Помимо Петтибона Мадонна обратилась за помощью к Андрэ Беттсу, который до этого работал над синглом «Justify My Love».

Список композиций

Над альбомом работали 
 Мадонна — вокал
 Андре Беттс (Andre Betts) — синтезатор, бас, фортепиано, струнные, ударные, клавишные, электронные струнные
 Донна Делори (Donna Delory) — бэк-вокал
 Джером Диккенс (Jerome Dickens) — гитара
 Гленн Диктроу (Glenn Dicterow) — художественный руководитель
 Энтон Фиг (Anton Fig) — ударные
 Марк Гудман (Mark Goodman) — голоса
 Ники Харрис (Nikki Harris) — бэк-вокал
 Джо Московиц (Joe Moskowitz) — ударные, клавишные
 Дэйв Мёрфи (Dave Murphy) — голоса
 Нью-Йоркский Филармонический Оркестр (New York Philharmonic Orchestra)
 Пол Песко (Paul Pesco) — гитара
 Шеп Петтибон (Shep Pettibone) — клавишные
 Джеймс Престон (James Preston) — фортепиано, клавишные, электронные струнные
 Джимми Престон (Jimmy Preston) — фортепиано
 Тони Шимкин (Tony Shimkin) — клавишные, бэк-вокал
 Дэнни Виленски (Danny Wilensky) — саксофон
 Даг Уимбиш (Doug Wimbish) — бас

Ответственные за выпуск 
 Продюсеры: Мадонна, Андре Беттс, Шеп Петтибон
 Звукоинженеры: Майк Фаррелл (Mike Farrell), Робин Хэнкок (Robin Hancock), Джордж Каррас (George Karras), П. Деннис Митчелл (P. Dennis Mitchell), Шеп Петтибон, Тони Шимкин
 Ассистент звукоинженера: Марк Гудман (Mark Goodman)
 Сведение: Го Хотода (Goh Hotoda), Джордж Каррас (George Karras)
 Мастеринг: Тед Дженсен (Ted Jensen)
 Последовательность: Шеп Петтибон, Тони Шимкин (Tony Shimkin)
 Программирование: Джо Московиц (Joe Moskowitz), Шеп Петтибон, Сэндер Селоувер (Sander Selover)
 Программирование ударных: Андре Беттс (Andre Betts), Тони Шимкин (Tony Shimkin)
 Струнные аранжировки: Джереми Лаббок (Jeremy Lubbock)
 Ответственный за выпуск: Эмиль Чарлэп (Emile Charlap)
 Художник: Сюнь Фат Цзыя (Siung Fat Tjia)
 Дизайн: Сюнь Фат Цзыя (Siung Fat Tjia)
 Фотограф: Стивен Мейзел (Steven Meisel)

Чарты и сертификаты

Чарты

Продажи и сертификаты 

|-
|  Франция (SNEP)
|
| 250,000
|-

|-
|  Мексика (AMPROFON)
|
| 250,000
|-

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 Erotica  на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы Мадонны
Альбомы 1992 года
Альбомы Maverick Records
Альбомы, спродюсированные Мадонной